Рубулис — фамилия. Известные носители:

 Рубулис, Алексис (род 1922) — латышский писатель, поэт, историк, филолог, знаток литературы, публицист.
 Рубулис, Владислав (1887—1937) — латвийский политический и государственный деятель.